Чемпионат мира по пляжному футболу 2017 — 9-й (официально) или 19-й (фактически) чемпионат мира по пляжному футболу. Турнир прошёл на Багамах. Решение об этом было принято 19 декабря 2014 года Исполнительным комитетом ФИФА. С апреля 2013 года ФИФА принимает заявки на проведение турнира. Это четвёртый турнир, который состоялся в соответствии с новой двухлетней основой.

Заявки

Предварительные выборы 
17 апреля 2013 года ФИФА объявила о начале приема заявок на пять спортивных соревнований между 2016 и 2017 годами, в том числе и на чемпионат мира по пляжному футболу. Заявления о заинтересованности проведения должны были быть сделаны до 15 мая, а страна проведения объявлена в декабре 2013 года. Тем не менее, страна проведения не была объявлена в 2013 году.

Список контрольных дат

Официальные заявки 
Следующие 10 стран сделали официальное заявки на проведение чемпионата мира, по данным сайта FIFA на 28 мая 2013 года.

Снявшиеся заявки 
Следующие страны говорили, что они могут претендовать на проведение чемпионата мира, однако, окончательные заявки не были поданы:
  — Предполагалось, что страна будет участвовать в конкурсе за проведение чемпионат мира 2017, если заявка на чемпионат мира 2015 не выиграет.
  — Федерация футбола США предполагала проведение одного из турниров по эгидой ФИФА, в том числе и чемпионата мира.

Итоговые выборы 
6 марта 2014 ФИФА снова объявили о начале торгов чемпионата мира по пляжному футболу 2017. Члены ассоциации, заинтересованные в организации, должны представить декларацию интересов к 15 апреля 2014, и обеспечить полный набор тендерных документов к 1 октября 2014 года. Исполнительный комитет ФИФА выберет хозяев в декабре 2014 года.

Следующие страны подали официальные заявки на проведение турнира:

Квалифицировавшиеся команды 
В финальной части турнира примут участие 16 команд. Вместе с Багамами, которые квалифицированы автоматически в качестве хозяев, в турнире примут участие 15 команд, прошедших квалификацию в одних из шести континентальных соревнований. Распределение слотов было утверждено Исполнительным комитетом ФИФА 17 марта 2016 года.

 1.Команда дебютирует в турнире

Эмблема 
Официальная эмблема турнира была представлена 28 июля 2016 года.

Место проведения 
Будет использоваться один стадион в столице в Нассау.

Жеребьевка 
Официальная жеребьёвка состоялась 28 февраля 2017 года в 20:00 по восточному стандартному времени (UTC-5), в отеле Atlantis Paradise Island в Нассау, Багамские острова. На ней присутствовали премьер-министр Багамских Островов Перри Кристи и генеральный секретарь КОНКАКАФ Филипп Моджо. Бывший игрок сборной Бразилии по футболу — Эмерсон и Мисс Вселенная Багамских островов 2016 — Черелл Уильямсон, помогали в проведении жеребьевки.

16 команд были разделены на четыре группы по четыре команды. Багамские Острова, как хозяева турнира, были назначены на место A1. Команды были распределены в корзины, на основании рейтинга BSWW по пляжному футболу, опубликованному 27 февраля 2017 года. Команды с наивысшим рейтингом были помещены в корзину 1, вместе с хозяевами, следующие по рейтингу — в корзину 2 и так далее. Во время проведения жеребьевки команды от АФК не были известны, поэтому три места, зарезервированные для команд АФК, были распределены в зависимости от места, на котором они закончат Чемпионат Азии по пляжному футболу 2017 и не зависели от мирового рейтинга. Победитель азиатской квалификации, попадает в корзину 2, занявшие второе место в корзину 3, и третье место в корзину 4. Команды из одной конфедерации не могут оказаться в одной группе на групповом этапе.

Составы команд 

Каждая команда сначала назвала предварительный список из 18 игроков. Из предварительного списка, команды выбирали итоговый состав из 12 игроков (два из которых должны быть вратарями) в срок, установленный ФИФА до 20 апреля 2017 года. Игроки в итоговом списке могут быть заменены из-за серьёзных травм за 24 часа до начала первого матча команды.

Групповой раунд

Группа А

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

Сетка

Примечания

Ссылки 
 FIFA Beach Soccer World Cup , FIFA.com
 Beach Soccer Worldwide

Чемпионаты мира в 2017 году
2017
Чемпионаты мира на Багамских Островах
Чемпионат мира по пляжному футболу 2017